Региса́йм () — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Верхний Рейн, округ Тан — Гебвиллер, кантон Энсисайм. До марта 2015 года коммуна в составе кантона Энсисайм административно входила в округ Гебвиллер.

Площадь коммуны — 23,87 км², население — 1741 человек (2006) с тенденцией к росту: 1810 человек (2012), плотность населения — 75,8 чел/км².

Население 
Численность населения коммуны в 2011 году составляла 1802 человека, а в 2012 году — 1810 человек.

Динамика населения:

Экономика 
В 2010 году из 1185 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 891 были экономически активными, 294 — неактивными (показатель активности 75,2 %, в 1999 году — 70,8 %). Из 891 активных трудоспособных жителей работали 816 человек (430 мужчин и 386 женщин), 75 числились безработными (31 мужчина и 44 женщины). Среди 294 трудоспособных неактивных граждан 84 были учениками либо студентами, 124 — пенсионерами, а ещё 86 — были неактивны в силу других причин.

На протяжении 2011 года в коммуне числилось 730 облагаемых налогом домохозяйств, в которых проживало 1774,5 человека. При этом медиана доходов составила 22375 евро на одного налогоплательщика.

Достопримечательности (фотогалерея)

Примечания

Ссылки